Альберте Віндінг (,  23 серпня 1963, Данія) — данська співачка та акторка.

Дискографія 
 1985: Alberte
 1986: Lige På
 1991: Lyse Nætter
 1992: Det Skaldede Spøgelse
 1993: Den Forsvundne Skat
 1994: Tju Bang Chokolademand
 1996: Alle Verdens Hjørner
 1999: Brænder Sol
 1999: De Største & De Mindste
 2002: Alberte Winding/Benjamin Koppel
 2003: Svenske Spor
 2005: Sludder og Vrøvl Gamle Jas
 2008: Frostmorgen
 2011: Fjerde til venstre
 2012: Ønskescenariet
 2015: Kommer hjem

Посилання 
 
 

Данські співачки
Виконавці данською мовою